Die Serie A 1987/88 war die 56. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 13. September 1987 und endete am 15. Mai 1988. Als Aufsteiger kamen Pescara Calcio, Pisa SC und der AC Cesena aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der AC Mailand und wurde damit Nachfolger des SSC Neapel. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Milan. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Napoli, der AS Rom und Inter Mailand, Juventus Turin und Torino Calcio spielten einen vierten UEFA-Pokal-Teilnehmer aus, wobei sich Juventus mit 4:2 im Elfmeterschießen durchsetzen konnte, nachdem es nach Ablauf der regulären Spielzeit und der Verlängerung 0:0 gestanden hatte. Über die Coppa Italia sicherte sich Sampdoria Genua die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten US Avellino und der FC Empoli.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

UEFA-Pokal Qualifikation 
Die punktgleichen Teams auf den Plätzen 6 und 7 ermittelten in einem Entscheidungsspiel den vierten UEFA-Cup-Teilnehmer. Das Spiel fand am 23. Mai 1988 im Stadio Comunale Vittorio Pozzo statt.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(In Klammern sind die Einsätze und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1987/88
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1987
Fußballsaison 1987/88